Traverz nebo travers může být:

 travers (horolezectví) – vodorovný přechod během horolezeckého výstupu
 úzký vodorovný úsek horské cesty nebo stezky
 v jezdectví se jedná o úhybný krok koně při tzv. vysoké jezdecké škole
 traverz (vodáctví) – přejezd vodního toku od jednoho břehu ke druhému bez ztráty výšky, kdy špička lodě stále směřuje po proudu
 Travers – jméno Smrtijeda ze série knih Harry Potter
 Travers (cesta) – horská pěšina v Krkonoších

Související články 
 traverza